Henninghausen bezeichnet

einen Ortsteil von Eslohe im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Henninghausen (Eslohe)
einen Weiler von Sundern im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Henninghausen (Sundern)